Ćićevac (izvirno ) je naselje v Srbiji, ki je središče istoimenske občine; slednja pa je del Rasinskega upravnega okraja.

Demografija 
V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Ћићевац, živi 4116 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 41,4 let (40,1 pri moških in 42,6 pri ženskah). Naselje ima 1608 gospodinjstev, pri čemer je povprečno število članov na gospodinjstvo 3,17.

To naselje je, glede na rezultate popisa iz leta 2002, večinoma srbsko, a v času zadnjih treh popisov je opazno zmanjšanje števila prebivalcev.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Rasinskega upravnega okraja